Gefallen  steht für:
 eine soziale Handlung, siehe Gefälligkeit
 Empfindung der Schönheit
 „fallen“ (emphatisch), als Verb der Tod eines Soldaten im Gefecht, siehe Gefallener
 Zustand der Schöpfung nach dem Sündenfall
 Gefallen (Thomas Mann), Erzählung von Thomas Mann (1894)
 Gefallen (2012), deutscher Kurzfilm von Christoph Schuler (2012)

Siehe auch:
 Fall, Fallen, Gefälle